Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1992, facente parte dell'ATP Tour 1992, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Horacio de la Peña e Vojtěch Flégl 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Ģirts Dzelde /  Piet Norval (secondo turno)
 Pablo Albano /  Cássio Motta (quarti di finale)

 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (secondo turno)
 Diego Pérez /  Francisco Roig (semifinali)
 Markus Naewie /  Udo Riglewski (secondo turno)
 Horacio de la Peña /  Vojtěch Flégl (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1992